Das  J. P. Morgan Tournament of Champions 2012 fand vom 20. bis 26. Januar 2012 im Grand Central Terminal in New York City, Vereinigte Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte gehörte zur Kategorie WSA Silver 20.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Ramy Ashour, der nicht erneut antrat. Nick Matthew bezwang James Willstrop im Endspiel mit 8:11, 11:9, 11:5 und 11:7. Dies war sein erster Sieg bei dem Turnier, nachdem er noch 2006, 2009 und 2011 jeweils im Finale gescheitert war. Bei den Damen, deren Konkurrenz erstmals seit 2006 wieder ausgetragen wurde, setzte sich im Finale Natalie Grinham gegen Dipika Pallikal mit 11:4, 11:3 und 11:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. In beiden Feldern wurden die acht besten Spieler gesetzt. Wildcards wurden keine vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar bei den Herren und 27.500 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2012
PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
Sportveranstaltung in Manhattan